Marco Calonaci, calciatore nato nel 1960
Marco Calonaci, calciatore nato nel 1963